Sandrine Testud (Lyon, 1972. április 3. –) francia teniszezőnő. 1989-ben kezdte profi pályafutását. Három egyéni és négy WTA-tornát nyert meg. Legjobb egyéni világranglista-helyezése kilencedik volt, ezt 2000 februárjában érte el.

Év végi világranglista-helyezései

További információk 
 

Francia teniszezők
Francia olimpikonok
1972-ben született személyek
Lyoniak
Francia nők
Élő személyek
WTA Finals résztvevője